Melnbārdis (feminin: Melnbārde) ist der Familienname folgender Personen:

 Alberts Melnbārdis (1888–1957), lettischer Schachspieler
 Armands Melnbārdis, lettischer Musiker

Siehe auch:
 Melbārdis